Primitiva – funzione matematica che intuitivamente si può definire come l'operazione inversa della derivazione
 Primitiva – la più semplice di tutte le figure geometriche
 Primitiva – termine informatico per indicare una chiamata di sistema ad una routine del kernel
 Primitiva – forma femminile del nome proprio di persona Primitivo
 Primitiva – album di Martin Denny del 1958

Altri progetti